Sede vacante — sé vacante
 Sé episcopal — sé arquiepiscopal
 Sé suburbicária — diocese suburbicária
 Sé titular — circunscrição eclesiástica católica histórica, existindo apenas no título

Brasil 
 Praça da Sé (Salvador)
 Praça da Sé (São Paulo)
 Sé (bairro de São Paulo)
 Sé (distrito de São Paulo)
 Sé da Bahia (antiga)

Portugal 
 Sé (Angra do Heroísmo)
 Sé (Braga)
 Sé (Bragança)
 Sé (Faro)
 Sé (Funchal)
 Sé (Guarda)
 Sé (Lamego)
 Sé Nova — em Coimbra
 Almedina (Coimbra) — Sé Velha
 Santa Maria de Viseu — Sé
 Sé (Lisboa)
 Sé (Portalegre)
 Sé (Porto)
 Sé e São Pedro — em Évora

Macau 
 Freguesia da Sé (Macau)
 Paróquia da Sé (Macau)

Hungria 
 Sé (Hungria) - município da Hungria

Desambiguações de topônimos